

Sigle 
 Lega per il Disarmo Unilaterale

Codici 
 LDU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lahad Datu (Malaysia)

Sport  
 Liga Deportiva Universitaria – denominazione di varie società calcistiche ecuadoriane:
 LDU Loja
 LDU Portoviejo
 LDU Quito